Ibrahim Ibrahim (schermer): een Egyptische schermer
 Ibrahim Ibrahim (bisschop): een Canadese bisschop
 Ibrahim Ibrahim (econoom): een Qatariaanse econoom